Война на световете е научнофантастичен роман на Хърбърт Уелс от 1898 година.

Война на световете може да се отнася също за:
 Война на световете, филм от 1953 година;
 Война на световете, сериал (1988-1990);
 Война на световете, филм от 2005 година;
 Война на световете по Хърбърт Уелс, филм от 2005 година;
 Война на световете 2, филм от 2008 година.